Een verkeersweg:
 N76 (België)
 N76 (Frankrijk)